Max Kruse (1854–1942) német szobrász
 Max Kruse (1921–2015) német író
 Max Kruse (1988) német labdarúgó